Лікург () — грецьке чоловіче ім'я. Може відноситися до:
 Лікург (Афіни)
 Лікург Спартанський
 Лікург (Фракія)
 Лікург (король Немеї)
 Лікург (син Алея) — цар Аркадії.